Spirogyra – genere di alghe filamentose
Spirogyra – piccolo lago nell'isola subantartica di Signy (Orcadi Meridionali)
Spirogyra – gruppo musicale britannico folk-prog
Spyro Gyra – gruppo musicale statunitense di fusion
Spyro Gyra – album degli Spyro Gyra del 1978